Мария Пилар Леон Себриан (, 13 июня 1995 года, Сарагоса), также известна как Мапи Леон — испанская футболистка, защитник клуба «Барселона» и сборной Испании.

Карьера 
В высшем дивизионе чемпионата Испании дебютировала в 2011 году в составе «Сарагосы». В 2013 году перешла в «Эспаньол».

С 2014 по 2017 год выступала за мадридский «Атлетико».

24 августа 2017 года перешла в «Барселону», сумма трансфера составила €50 000. Впервые в истории женского футбола в Испании один из клубов получил денежную компенсацию за переход футболистки.

В 2016 году дебютировала в сборной Испании. В 2017 году вошла в заявку команды на чемпионат Европы, в 2019 году — на чемпионат мира.

Достижения

Командные 
«Атлетико» (Мадрид)
 Обладательница Кубка Испании: 2016

«Барселона»
 Победительница Лиги чемпионов УЕФА: 2020/21

Личные 
 Команда сезона Лиги чемпионов УЕФА: 2020/21

Примечания

Ссылки 
 Профиль на soccerway.com
 Профиль на сайте UEFA

Футболистки Испании
Игроки женской сборной Испании по футболу
Игроки ЖФК «Сарагоса»
Игроки ЖФК «Эспаньол»
Игроки ЖФК «Атлетико Мадрид»
Игроки ЖФК «Барселона»